Acadianos ou acádios — povo que habitou a Acádia (Mesopotâmia)
Império Acádio — estado da Antiguidade na Mesopotâmia
Língua acádia — ou acadiana, falada na Mesopotâmia
Acadianos (Canadá) — povo francófono da América do Norte
Acadiana — ou Terra Cajun, nome dado à região da Louisiana Francesa

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos